Campeonato Uruguayo de Fútbol 1980 puede referirse a:

 el campeonato 1980 de la Primera División;
 el campeonato 1980 de la Primera "B";
 el campeonato 1980 de la Primera "C".